Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a kajak-kenu női szlalom kajak egyes versenyszámát augusztus 1-én rendezték La Seu d’Urgellben.

A vadvízi versenyszámok eddig egyszer az 1972. évi nyári olimpiai játékokon szerepeltek.

Versenynaptár

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény 
A döntőt augusztus 1-én rendezték. Két futamból a jobb eredmény rangsorolt.

Források 

Kajak-kenu az 1992. évi nyári olimpiai játékokon